Le terme de centaurée est un nom vernaculaire en botanique pouvant désigner :
 une plante du genre centaurea;
 une plante du genre centaurium;
 une plante du genre Blackstonia;

Flore (nom vernaculaire)